Николай Минаев:
 Минаев, Николай Гаврилович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Минаев, Николай Николаевич (1895—1967) — русский поэт, артист балета.